Энсио ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эбро.  Занимает площадь 18,61 км². Население — 47 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Бургоса